Галина Леонтьева:
 Леонтьева, Галина Александровна (1941—2016) — советская волейболистка.
 Леонтьева, Галина Константиновна (1930—1995) — советский и российский искусствовед.